

Ярославське сільське поселення — сільське поселення, Моргауський район, Чувашія
 Ярославське сільське поселення — сільське поселення, Мостовський район, Краснодарський край